Остия (Ostia) e XIII муниципиум от 19 муниципии на град Рим.

Лежи югоизточно от устието на Тибър покрай Тиренско море.

Името Ostia произлиза от латинската дума os „устие“ или от ostium „вход“, при което се има предвид вливането на Тибър.

В Остия се намират древният Остия Антика (Ostia Antica), пристанището на Рим през древността, и Lido di Ostia, най-посещаваният плаж на римляните.

Остия има 200 114 жители (2006) на 150,64 км². Дели се на следните селищни части:

Територията се дели на 3 четвъртини (quartieri):

Q.XXXIII Лидо ди Остия Поненте (Lido di Ostia Ponente), Q.XXXIV Лидо ди Остия Леванте (Lido di Ostia Levante) и Q.XXXV Лидо ди Кастел Фусано (Lido di Castel Fusano) и на 8 зони:

Z.XXVIII Tor de' Cenci, Z.XXIX Castel Porziano, Z.XXX Castel  Fusano, Z.XXXI Mezzocammino, Z.XXXII Acilia Nord, Z.XXXIII Acilia Sud, Z.XXXIV Casal Palocco, Z.XXXV Ostia Antica.

Външни препратки 
 Официална страница 

Квартали в Рим